Тири () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тири, Николя Марен (1769—1827) — французский военный деятель, бригадный генерал.
 Тири, Фернан-Жан-Жозе (1884—1930) — католический прелат, миссионер, первый епископ Фукуоки.
 Бастьен-Тири, Жан-Мари (1927—1963) — французский военный инженер, специалист по авиационному вооружению.
Ти́ри () — эстонский топоним:
 Тири — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.

Тири́ () — Азербайджанский топоним:
 Тири — село в административно-территориальном округе села Джахангирбейли Зангеланского района. 

 См. также 
 Тир
 Тире (значения)